Чуракаево — название населённых пунктов в России:
 
 Чуракаево — село в Альшеевском районе Башкортостана.
 Чуракаево — село в Актанышском районе Татарстана.